Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Carl Limberger e Mike Myburg 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)

 Marcos Hocevar /  Cássio Motta (quarti di finale)
 Markus Günthardt /  Roland Stadler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1982